Geografia:
 Fares de Messènia, vegeu Kalamata
 Fares d'Acaia
 Fares de Beòcia
Fares (Sant Ferriol), població del municipi de Sant Ferriol a la Garrotxa
Jaciment arqueològic de Fares, el Paleolític.
 Religió:
Fares és un personatge bíblic que apareix a l'Evangeli segons sant Mateu

 Onomàstica:
Fares l'hèrul, cap dels hèruls al servei de Justinià I, emperador romà d'Orient